Кевін Річардсон ():
 Кевін Річардсон (нар. 1962) — англійський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Кевін Майкл Річардсон (нар. 1964) — американський актор озвучування.
 Кевін Річардсон (нар. 1971) — американський музикант, співак, учасник групи Backstreet Boys.
 Кевін Річардсон (;  1974) — зоолог, бігевіорист тварин, відомий також як «заклинач левів» («Lion Whisperer»).